

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martt“ beginnt.

Martt 



Martte 
 Marttelin, Martti (1897–1940), finnischer Leichtathlet

Martti 
 Marttila, Hanna Marjut (1961–2019), finnische Schriftstellerin
 Marttinen, Esko (* 1938), finnischer Biathlet
 Marttinen, Tauno (1912–2008), finnischer Komponist